Cizinka může znamenat:

 Cizinka (kniha) – první ze série osmi historických multižánrových románů od Diany Gabaldon
 Cizinka (knižní série) – řada multižánrových románů a kratších literárních děl napsaných Dianou Gabaldon
 Cizinka (opera) (La straniera) – opera Vincenza Belliniho na libreto Felice Romaniho z roku 1829